Научно-образовательный фонд «Аспандау» — казахстанская некоммерческая организация, созданная в 2008 году с целью объединения общества для накопления и реализации личностного потенциала Казахстана через развитие национальной системы образования и науки.

Миссия 
Объединять, просвещать и вдохновлять общество на накопление и реализацию его личностного потенциала через развитие системы образования и науки.

Цель Фонда 
Образование личности информационного общества с оперативным компонентом познания (научного «критического» мышления), объективной системой ценностей, общегражданской национальной идеей и свободным правосознанием.

История 
Научно-образовательный фонд «Аспандау» был основан в 2008 году Plankion Group и Агентством личностных ресурсов. На пресс-конференции по учреждению фонда, учредители подняли вопрос о неудовлетворительном состоянии национальной системы образования, связанным с понижением уровня научности содержания образовательных процессов, разрывом связи между научными и образовательными процессами, низким организационным и материальным статусом учителей, преподавателей и научных работников. В качестве миссии фонда было заявлено «объединение общества для накопления и реализации личностного потенциала Казахстана через развитие национальной системы образования и науки».

В 2008-ом на базе Алматинской Высшей Школы Управления, которая теперь получила брэнд Aspandau Academy открыта инновационная образовательная программа МОА (Master of Organization Administration) – Мастер управления организацией. Цель программы – подготовка лидеров информационного общества.

В 2009-ом при участии Фонда увидели свет две книги – «Почему кризис» Сергея Грисюка и «Шала казах», вышедшая за подписью Жумабека Жакупова.

Члены Фонда начинают активно публиковать свои исследования, выступают с открытыми лекциями и обращениями. Приводят научные обоснования для решения экономических, управленческих и образовательных проблем. В частности, на фоне глобального кризиса, выступают с критикой доминирования доллара. Заявления получают широкий общественный резонанс. Отголоски некоторых из них можно заметить в выступлениях первых лиц. В частности, в статье, опубликованной в «Российской газете» от 2 февраля 2009 г, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что преодолеть глобальный экономический кризис поможет новая мировая валюта. В качестве причины кризиса он определил дефектность существующей финансовой системы, в которой превалирует одна валюта. Президент не указывает, о какой именно валюте идет речь. Он назвал ее «дефектал», то есть дефектный капитал. Такое название дано, исходя из того, какое дефектное воздействие эта валюта оказывает на мировой капитализм.

Тем не менее, главные силы членов «Аспандау» направляются на создание генеральной доктрины Фонда – «Политику развития образования Республики Казахстан «Информационное общество-2030», которая позволила бы адаптировать отечественное образование под новые реалии. Работа, которую профинансировал Бейбит Апсенбетов, заняла два года. Издание книги проспонсировали Адал Исабеков и Талгас Туртаев. Асылбек Кожахметов, член Правления НОФ «Аспандау», президент AlmaU – «Эта программа – обращение к гражданскому обществу. Есть даже специальный раздел - Корпус профессиональных просветителей. Мы говорим, что многое делается государством, но этого не достаточно. Нужно более качественное, более глубокое движение. И это движение не в полной мере зависит от государства. А зависит от тех, кто занимается образованием и наукой».

Положения «Политики развития образования» направляются в Министерство образования и науки. Их частично включают в государственную программу развития образования, в том числе пункт о трёхъязычии школьного обучения, но, к сожалению, не так системно, как предлагалось.

2010 год знаменуется для Фонда выпуксом перевода книги «Секреты лидерства Чингисхана» известного английского историка и путешественника Джона Мэна.

К этому времени идеи «Аспандау» получают признание в регионах. Открываются представительства в Уральске и Астане. Руководят отделами известный политтехнолог Еркин Иргалиев и историк Радик Темиргалиев соответственно.

В мае 2011 Канат Нуров на заседании Института политических решений выдвинул предложение:  «Для повышения качества современного образования в Казахстане необходимо ежегодно отправлять на переподготовку шесть тысяч преподавателей по программе «Болашак» вместо трех тысяч студентов. Это позволит за четыре года аттестовать весь профессорско-преподавательский состав страны». В последующие годы руководители президентской программы стали больше выделять стипендий для обучения в магистратуре и докторантуре. 

В том же году в целях противостония этническому национализму на научно-исторической основе издаётся книга Каната Нурова «Казакстан: национальная идея и традиции». Впервые эти исторические исследования были опубликованы еще в 1995 году в книге «Правовая и экономическая модернизания традиционной структуры Казахстана», но подверглись жесткой критике. «Делается попытка подорвать национальную идею, навязать народу чуждые ценности» — так была встречена некоторыми видными историками та книга.  Но время и научная мысль раставили все по своим местам и к выводам о гражданском, социально-политическом,  а не кровно-родственном сложении казахской национальности независимо приходит целый ряд видных ученых, среди которых Султан Акимбеков,  Жаксылык Сабитов и другие. Сам Канат Нуров, о вопросе, раскрываемой в книге сказал так: «Национальная идея – это не то, что мы придумываем, разрабатываем и хотим преобразовать. Это – свойство народа. И казахская идея в индивидуальной, личностной открытости».

В 2012 году Фонд открывает дискуссионный Think Tank Club «Aspandau», идею которого подал Айдан Карибжанов. Он первым выступил на нём по перспективам развития нашей страны, после чего с докладами о самых актуальных вопросах выступают знаковые эксперты Казахстана. Попасть в их число дано не каждому.

В том же году состоялось еще два заседания: «Перспективы развития фондового рынка РК» с Ельдаром Абдразаковым и «Проблемы образования Республики Казахстан»  с Оразом Жандосовым. На нем были озвучили ряд предложений по Единому национальному тестированию. В частности было сказано, выпускники должны получить возможность пересдачи ЕНТ и что нужно не заставлять школьников зубрить ненужные им в дальнейшем факты, а учить их работать с информацией. В ноябре 2016 Министерство образование ввело новые требования к ЕНТ. Причиной, по которой вводится новый предмет — грамотность, чиновники назвали следующее:  «Во время обучения в вузе абитуриенту необходимо работать с различными источниками, анализировать эти источники, сопоставлять информацию из этих источников и делать выводы»

Плодотворным для «Аспандау» был и 2013-й год. Создана группа в Фейсбук  «Қазақтың рухты жырлары - Антология батырской поэзии». В настоящее время на нее подписаны более 12 000 пользователей. В том же году силами фонда изданы 2 книги Радика Темиргалиева: «Ак Орда. История Казахского ханства» с поддержки Бейбита Апсенбетова, а также  «Казахи и Россия». Новые предложения по реформе системы образования и науки публикуются в виде брошюры — Политика развития науки Республики Казахстан «Информационное общество-2030» и озвучиваются совместно с Комитетом по Науке МОН РК

3 октября 2013-го совместным усилиями был создан Общественный фронт «За развития образования». Помимо Фонда «Аспандау» движение поддержали организации «Ар-Намыс», «Образовательный технопарк»,  «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», «Ұлағатты жанұя», «Дом», «Болашак». Члены Фронта выступают за повышение статуса учителей, совершенствование методик обучения.

В том же году Фонд запускает проект модернизации казахского научного языка «Ин-тіл». Цель проекта – модернизация казахского письменного языка. Один из первых принципов – переход от кириллических к латинским символам.  Руководитель проекта Мухтар Идрисов комментирует: «Для нас переход на латиницу – это вопрос мировоззренческий. Потому что мы казахи являемся частью большого тюркского мира и нам очень важно ощущать себя не просто казахами, а тюрками. И, по скольку, сейчас большинство тюркских государств использует латиницу мы тоже должны стать частью этого процесса». Как известно, в 2017 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. После чего Фонд выступил на своём Think Tank во главе с Канатом Тасибековым с критикой апострофичесткого варианта латиницы, который был вскоре отменён.

За два года Think Tank Club Aspandau получил больше признание в экспертной среде. И в 2014—2016 годы на площадке Фонда выступают такие знаковые личности. Проходят заседания на темы «Общечеловеческие или национальные ценности: расстановка приоритетов в свете последних событий в мире и Казахстане» с Чоканом Лаумулиным;  «Проблемы и перспективы развития высшего образования в Казахстане» с Асылбеком Кожахметовым;  «Информационная безопасность Казахстана — в поисках объективной истины» с Арманжаном Байтасовым;  «Перспективы ЕАЭС и результаты ТС для Казахстана:  «Где мы сейчас?» с Раимбеком Баталовым; «Национальная идентичность казахстанцев: казахи как титульная национальность единой Казахстанской Нации» с Айдосом Сарымом; «Бюджетная и курсовая политики в условиях низких цен на нефть» с Рахимом Ошакбаевым, Алмасом Чукиным и Ануаром Ушбаевым.

Среди множества начинаний Фонда, Канат Ильич выделяет время на завершение «Общей теории управления», разрешающей проблему «теоретических джунглей менеджмента». Книга явилась новым этапом развития теории управления, так как в ней автор привел в согласование множество тезисов, школ и практик, разработал категориально-понятийный аппарат управления как специальной, особой науки. «Общая теория управления» стала основой МОА-программы в деле формирования лидеров Информационного общества.  В этой книге он (Канат Нуров – прим. автора) пытается обобщить многонаправленную теорию опытного управления. Потому что казахстанский менеджмент нуждается именно в теоретической базе, которая должна быть подкреплена методолгией. На мой взгляд мы к этому относимся небрежно и пытаемся каждый по-своему объяснить, что такое менеджмент, что такое методология управления. А вот в книге Каната Ильича, на мой взгляд, все это глубоко раскрыто. – высказал свое мнение Арнур Нуркатов, профинансировавший издание.

В 2017 Издательство Аспандау радует казахстанского читателя еще дважды.  Инициированная «Фондом Ержана Татишева» книга «4 облака» Зиры Наурзбаевой удостоена премии «Кiтап лайк» ежегодного литературного конкурса «Алтан Қалам». А выпущенная на средства Каната Копбаева книга «Казахи. Путь предков» Радика Темиргалиева — первая казахстанская историческая книга с технологией дополненной реальности, вмиг разлетается с полок магазинов. Коллекционное издание библиографии историка «Аспандау» готовит в 2019-году при поддержке бизнесменов Оразхана Карсыбекова, Адала Исабекова и Арнура Нуркатова.

В 2017—2018 годах состоялись 4 заседания Think Tank Club Aspandau:

 ТТСА №10 «Рынок труда: факторы, влияющие на формирование структурной безработицы и пути их преодоления в Казахстане» с Жаксыбеком Кулекеевым
 ТТСА №11 «Латинизация казахского алфавита» с Канатом Тасибековым
 ТТСА №12 «Роль исторической науки в формировании общественного сознания Казахстана» с Радиком Темиргалиевым и Султаном Акимбековым
 ТТСА №13 «Макроэкономические последствия концентрации активов в телеком-отрасли: плюсы и минусы покупки AO «Kазахтелеком» контрольного пакета акций компании «КСЕЛЛ» с Каспарсом Кукелисом. 

В 2019-ом году Фонд переиздал 4 книги историка Радика Темиргалиева — «Ак Орда. История Казахского ханства», «Казахи и Россия», «Эпоха последних батыров», «Казахи. Путь предков» (с дополнительными главами).  

Также, осенью этого года был выпущен Манифест просветителей информационного общества.  «Мы хотели бы вернуть воспитательную функцию в образование, чтобы формировалась личность, её ценности, а потом уже компетенции. Никакие навыки и умения без ценностей, без знаний не будут работать. Я считаю, что наш манифест отвечает на вопрос, какова идеология нашего общества. Цель манифеста — чтобы его идеи стали сущностью нашего сознания, создали новую мораль и идеологию, чтобы мы знали, кто мы такие и куда идём.» — президент НОФ «Аспандау» Канат Нуров     «Это манифест-призыв к культурной, образовательной, интеллектуальной революции» — политолог Досым Сатпаев.   

С поддержки мецената Арнура Нуркатова в течение 2019-го года состоялись:  

ТТСА №14 «Тенге — девальвационные ожидания и инфляция». Спикеры: Алмас Чукин, Ануар Ушбаев, Арман Бейсембаев
 ТТСА №15 «Пенсионная реформа: успех или провал?» Спикеры: Бейбит Апсенбетов, Алмас Чукин, Шолпан Айнабаева
ТТСА №16 «Политические решения президента К.-Ж. Токаева на втором заседании НСОД: проблемы или перспективы». Спикеры: Асылбек Кожахметов, Канат Нуров, Айдос Сарым, Марат Шибутов

Деятельность 

Фонд «Аспандау» занимается вопросами развития образования и науки Республики Казахстан. Для этой цели фондом проводятся лекции, семинары, тренинги, разрабатывается и издаётся научная и учебная литература, осуществляется сотрудничество с крупными работодателями, интересы которых фонд представляет в сфере науки и образования. В настоящее время в стадии реализации находятся следующие проекты фонда:

 Разработка, продвижение и реализация Политики развития образования Республики Казахстан «Информационное общество-2030» (ПРО ИО-2030). Главной целью политики является создание в Казахстане к 2030 году образца Системы образования информационного общества (СОИО), которая должна обеспечивать условия формирования информационной личности, равный доступ каждого человека к обязательному и иному гарантированному стандарту образования, сформировать корпус профессиональных просветителей, внедрить эффективное общественное управление в системе образования.
Think Tank Club Aspandau проводит свою работу в виде научных семинаров-дискуссий, чтобы стать аналитической и диалоговой площадкой для элиты экспертного сообщества, способной оказывать научно-образовательное влияние на формирование общественного мнения и государственной политики. Think Tank club - это команда экспертов проводящих исследования и ведущих практическую деятельность в образовании, науке, экономике, бизнесе, политологии и социологии. 

 Программа «Асыл ұстаз» (Благородный преподаватель). Повышение статуса педагога является одной из основных задач ПРО ИО-2030. Фондом предлагается реализовать следующие меры: установить академический статус всех научно-педагогических кадров страны с требованием от них регулярного повышения квалификации и идентификации принадлежности к той или иной научной школе мысли; заключать трудовой договор сроком не менее чем на 5 лет и согласования первым руководителем увольнения преподавателя с вышестоящим органом управления учреждения образования; повышение материального статуса преподавателя; повышение морального статуса преподавателя посредством избавления от излишней отчётности и от бесплатных общественных работ, а также учреждение ордена и звания «Заслуженный учитель».

 Теория молодёжной политики. Фондом прорабатываются идейно-методологические вопросы содержания молодёжной политики: концепции и теории молодёжи в основных зарубежных и отечественных научных школах, практика различных современных моделей, типов и уровней молодёжной политики и т. д.

 Научно-методологический семинар «Трансферт, трансляция и генерация новых знаний». С 2009 года состоялись заседания по темам: состояние и тенденции развития образования в Казахстане, оценка его качества; принципы организации образования и науки в Казахстане; компетентно-ориентированное образование в современной школе; критерии, показатели и методика ранжирования вузов Казахстана по образовательным программам бакалавриата.

 Фонд принял участие в Создании национальной инновационной сети «Казахстан Форсайт», действие проекта в феврале 2010 года.

 Разработка методологии и методики ранжирования вузов Казахстана по образовательным программам бакалавриата.

 Aspandau Publishing - издание научно-публицистических книг. В мае 2011 года во все ведущие книжные магазины Казахстана поступило второе издание книги Каната Нурова «Казакстан: национальная идея и традиции», в которой автор на научной основе выразил своё личное мнение о национальной идее модернизации исконно казахских традиций индивидуальной открытости. В книге были затронуты вопросы значения слова «казах», деления жузов по старшинству, национальной (общегражданской) миссии всех казахстанцев — быть образцом информационного общества. 
Aspandau Art — развитие и использование художественных средств познания, осмысления и отражения действительности в целях формирования мировосприятия личности информационного общества. 
Aspandau In-til.kz — проект модернизации письменного казахского языка посредством коллективного языкового творчества для дальнейшей интеграции в мировую науку. 
Aspandau School — распространение в Казахстане передового мирового опыта в среднем образовании в целях массового воспроизводства личностного потенциала информационного общества. 
Aspandau Community — распространение светской идеологии информационного общества посредством создания движения общественных просветителей, запуска научно-образовательного, культурно-просветительского онлайн-журнала «Aspandau Mag» с инфопорталом  НОФ «Aspandau» (www.aspandau.kz) и сотрудничества с партнерскими организациями (организован Общественный Фронт «За развитие образования»).

Структура 

Участником и спонсором фонда может стать любое физическое или юридическое лицо, которое внесло определённый вклад в деятельность организации.

Регулирование деятельности фонда осуществляется Попечительским Советом, который является коллегиальным наблюдательным органом, действует в соответствии с уставными целями фонда, определяет основные направления его деятельности, осуществляет привлечение и контроль целевого использования средств. Членами Попечительского Совета могут стать люди, обеспечившие фонд значительной финансовой, общественной и интеллектуальной поддержкой.

В настоящее время в состав Попечительского Совета входят:
 Еркин Калиев — Председатель Попечительского Совета, председатель совета директоров АО «Глотур», кандидат физико-математических наук.
 Ураз Джандосов — член Попечительского Совета, директор Центра экономического анализа «Ракурс», экс-председатель Национального банка Казахстана, экс-вице-премьер правительства Казахстана, экс-министр финансов.
 Айдан Карибжанов — член Попечительского Совета, председатель совета директоров «Visor Holding».
 Алидар Утемуратов — член Попечительского Совета, основатель группы компаний  «Green Apple», бывший президент Группы компаний «Алтынтау» (до 2010 г. — АО «Васильковский ГОК»).
 Бейбит Абсенбетов — член Попечительского Совета, ранее управляющий директор Казкоммерцбанка.
Арнур Нуркатов — член Попечительского Совета
Адал Исабеков — член Попечительского Совета

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью фонда. Члены Правления выбираются из числа профессиональных специалистов в сфере образования и науки, утверждаются Попечительским Советом. Контроль исполнения всех решений Правления осуществляет Президент фонда, который также является членом Правления.

В состав Правления входят:
 Канат Нуров — член Правления, Президент фонда, директор Алматинской Высшей Школы Управления (Aspandau Academy)
 Асылбек Кожахметов, — член Правления, отличник образования Республики Казахстан, президент AlmaU.
 Мухтар Идрисов — член Правления, Президент «Экотрэйдинг Инвест», кандидат экономических наук.
 Тимур Сакенов — член Правления, магистр политологии Франкфуртского университета.
Айгуль Тасболат — член Правления.
Радик Темиргалиев — член Правления, историк, публицист.
Досым Кыдырбаев  — член Правления

Примечания

Литература 
 
 
 
 
Нуров К.И. Kazakstan: ұлттық идея және дәстүрлер. - Алматы, 2014 - ISBN 978-601-80330-0-1.
Нуров К. И. Общая теория управления. - Алматы, 2016 - ISBN 978-601-80213-3-6.
З.Наурзбаева. 4 Облака. - Алматы, 2017 - ISBN 978-601-06-4144-0
Темиргалиев Р. Д. Ак Орда. История Казахского ханства. - Алматы, 2019 -  ISBN 987-601-7283-96-4.
Темиргалиев Р. Д. Эпоха последних батыров. - Алматы, 2019 - ISBN 987-601-7588-03-8.
Темиргалиев Р. Д. Казахи и Россия. - Алматы, 2019 - ISBN 978-601-7283-98-8.
Темиргалиев Р. Д. Казахи. Путь предков. - Алматы, 2019 - ISBN 978-601-7588-04-5.
Нуров К.И. Манифест просветителей Информационного общества. - Алматы, 2019 - ISBN 978-601-7588-14-4

Некоммерческие организации Казахстана
Наука в Казахстане